Gustin steht für:
 Gustin (Michigan), eine Ortschaft im Alcona County im US-Bundesstaat Michigan

Gustin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Gustin (* 1994), schwedische Handballspielerin
 Gérard Gustin (1930–1994), französischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Gigi Gustin (* 1996), US-amerikanisches Model, Reality-TV-Teilnehmerin, Schauspielerin und Filmproduzentin
 Grant Gustin (* 1990), amerikanischer Schauspieler
 Philippe Gustin (* 1960), französischer Politiker

Gustin ist ein Markenname:
 Gustin – Feine Speisestärke der Dr. Oetker GmbH für Maisstärke

Siehe auch:
 Gustine